European Medicines Evaluation Agency, wat tot 2004 de naam was van het EMA, European Medicines Agency, het Europees Geneesmiddelenbureau
 Een vaak gebruikte afkorting voor de regio Europe, Middle East & Africa (Europe, Middle-East & Africa)